Шенуа:
 Шенуа́ () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Шенуа́ (, , ) — гора на севере Алжира.
  — язык, относящийся к зенетской группе северной ветви берберских языков.